Le billard est un jeu d'adresse à un ou plusieurs joueurs qui se pratique sur une table sur laquelle on fait rouler des boules que l’on frappe à l’aide d’une queue.

Patronyme 

 Alain Billard (né en 1972), clarinettiste français ;
 Bertrand Billard (né en 1987), triathlète français ;
 Charles-Michel Billard (1800-1832), médecin français ;
 Eugène Billard (1849-1914), avocat et homme politique français ;
 Lynne Billard (née en 1943), statisticienne australienne-américaine ;
 Martine Billard (née en 1952), femme politique française ;
 Nicolas-Pierre-Dominique Billard (1766-1831), homme politique français ;
 .

Autres 
Billard peut aussi désigner :
 billard, un mot familier pour désigner une table d'opération dans un hôpital ;
 billard, en mathématiques, un système dynamique qui simule la trajectoire d'une boule de billard ;
 billard, masse cylindrique et coudée qui sert à amarrer les navires.

Voir aussi 
 Établissements Billard, constructeur ferroviaire spécialisé dans les autorails et draisines

Patronyme français